Тюрьма Санте (, prison de la Santé, или la Santé) — пенитенциарное заведение в Париже, расположенное в 14-м административном округе, в южной части города. На сегодня это единственная тюрьма, оставшаяся в пределах французской столицы. Название, в переводе означающее буквально «здоровье», происходит от имени расположенной рядом парижской улицы.

История 

Санте была построена в 1867 г. по проекту архитектора Эмиля Водремера. В 1899 г., после упразднения пересыльного пункта Ла-Рокет в Санте стали помещать осужденных на каторгу или на смертную казнь. Перед тюрьмой на бульваре Араго приводились в исполнение смертные приговоры (до отмены публичной казни в 1939 году), гильотина ставилась прямо на земле.

Во время второй мировой войны и немецкой оккупации здесь помимо уголовников содержались политические заключённые, в том числе участники Сопротивления и коммунисты. В 1941—1942 г. девять из них были казнены, о чём сейчас напоминают мемориальные доски на внешних стенах тюрьмы.

Особенности 
Тюремный комплекс имеет в плане трапециевидную форму. Северная стена выходит на бульвар Араго, восточная — на улицу Санте, южная — на улицу Жана Долана. Заключенные размещаются по корпусам (блокам) в зависимости от их национальной принадлежности. Так, в блоке A содержатся выходцы из Восточной Европы, в блоке B — чернокожие африканцы, в блоке C — арабы из Магриба, в блоке D — выходцы из других стран мира.

Образ Санте в культуре 
Название тюрьмы фигурирует во многих произведениях французских поэтов. Истории заключенных в Санте посвящён фильм «Дыра» (Le Trou, 1960, режиссёр Жак Беккер).

В тюрьме Санте сидел и не раз из неё сбегал знаменитый герой произведений французского писателя Мориса Леблана джентльмен-грабитель Арсен Люпен.

Знаменитые заключённые 

 Пьер-Анри Бюнель
 Виктор Львович Кибальчич
 Ильич Рамирес Санчес
 Рудольф Гильфердинг
 Иссэй Сагава
 Павел Горгулов
 Жан Жене
 Жак Мерин
 Марсель Петио
 Гийом Аполлинер
 Жак Феш
 Раймон Ле Бурре
 Самуил Шварцбурд

Ссылки 
 Парижская тюрьма «Санте»

Тюрьмы Парижа
Здания и сооружения XIV округа Парижа
Здания и сооружения, построенные в 1867 году